Murowane (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Murowane (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Murowane (Tscherwonohrad), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad
 Murowane (Sambir), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir